Суйгетсу е експериментален обект на Орочимару. Той е трениран да бъде един от Седемте Фехтовачи на Мъглата, и като такъв има някои характерни черти, както останалите членове. В допълнение на подобните на акула зъби, Суйгетсу обича да убива.Кисаме Хошигаки, един от Седемте Фехтовачи на Мъглата, представя Суйгетсу като феномен в изкуството на убийството, като има навика да отсича крайниците на жертвите си, преди да ги обезглави. След като се присъединява към Змия, Саске Учиха го води на гроба на Забуза, където е огромния му меч Кубикири Хочо. Суйгетсу овладява меча, въпреки огромните му размери и тежест. Суйгетсу се надява да придобие и меча на Кисаме, заради което Карин смята че той иска да колекционира всичките мечове на Фехтовачите от Мъглата.
Суйгетсу може да придобива течна форма и да си връща нормалното тяло. Тази му способност му позволява да контролира и сменя формите на тялото си, давайки му способността да увеличава големината на крайниците си; докато е с променлива форма, всякакви мощни удари минават през него. Суйгетсу е първата нинджа, която е видяна да носи бутилки с вода. Възможно е Суйгетсу да носи такава бутилка за да се хидратира, поддържайки водната си форма. Негов брат е единствения овладял всички мечове на Седемте Фехтовачи на Мъглата.

Персонажи от Наруто